Iki peut désigner :
 Iki, une notion esthétique japonaise ;
 Iki, une ville japonaise de la préfecture de Nagasaki.
 Iki, une localité du Burkina Faso

IKI est un sigle qui peut désigner :
 , une école de langues à Vienne, en Autriche, qui est spécialisée dans l'enseignement de l'allemand comme langue étrangère.

IKI peut aussi désigner :
 IKI (iki signifie à bientôt en lituanien), une marque de supermarché en Lituanie.

Voir aussi 
 IKI RAN (où IKI est le sigle en russe de Institut de recherche spatiale), l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie